św. Genowefa z Paryża (422–500/502) – patronka Paryża
 św. Genowefa Torres Morales (1870–1956) – hiszpańska założycielka Sióstr od Najświętszego Serca Jezusa

Zobacz też:
 Sainte-Geneviève – lista miast francuskich
 Sainte Genevieve – hrabstwo w USA